TNK2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 3-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 038 амінокислот, а молекулярна маса — 114 569.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, кіназ, серин/треонінових протеїнкіназ, тирозинових протеїнкіназ, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як ендоцитоз, поліморфізм, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами, іонами металів, іоном магнію. 
Локалізований у клітинній мембрані, ядрі, мембрані, клатрин-вкритих заглибинах мембрани, клітинних контактах, цитоплазматичних везикулах, ендосомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 3

Протеїнкінази
Металопротеїни